Крюков, Сергей: Крюков, Сергей Владимирович (род. 1984) — российский и белорусский тренер, спортивный функционер.
 Крюков, Сергей Иванович (1785—1804) — русский публицист.
 Крюков, Сергей Игоревич (род. 1947) — российский архитектор.
 Крюков, Сергей Николаевич (1960—2019) — российский дипломат.
 Крюков, Сергей Сергеевич (1918—2005) — советский инженер, конструктор, проектировщик первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.
 Крюков, Сергей Павлович (1939—2009) — советский и российский организатор разработки и производства авионики для самолетов и вертолетов.